Leopold I. je ime več vladarjev:

Leopold I. Babenberški, avstrijski mejni grof
Leopold I. Avstrijski, avstrijski in štajerski vojvoda
Leopold I. Habsburški, rimsko-nemški cesar
Leopold I. Toskanski, toskanski veliki vojvoda in poznejši rimsko-nemški cesar (kot Leopold II.)
Leopold I. Belgijski, belgijski kralj
Leopold I., pr.i. Michael Leopold, slovenski raper iz Gornje Radgone